Ammelbach bezeichnet

 Ammelbach (Eschach), rechter Zufluss der badischen Eschach im Ortsteil Kappel der Gemeinde Niedereschach im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Ammelbach (Lieser), vielleicht auch Birkenbach, rechter Zufluss der Lieser vor Manderscheid,  Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Ammelbach (Pfrimm), rechter Zufluss der Pfrimm im Ortsteil Harxheim der Gemeinde Zellertal im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Ammelbach (Röllbach), rechter Zufluss des Röllbachs in Röllbach im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Ammelbach (Schondra), rechter Zufluss der Schondra bei Heiligkreuz in der Gemeinde Wartmannsroth im Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:

 Ammerbach
 Hammelbach